Adriaan van der Laan (fin du  - milieu du ), dessinateur et graveur de l'École hollandaise
 Eberhard van der Laan (1955-2017), avocat et homme politique néerlandais ;
  (1955-), botaniste et taxonomiste néerlandais ;
 Gerard van der Laan (1844-1915), peintre
 Hans van der Laan (1904-1991), moine bénédictin et architecte néerlandais ;
 
  (1966-), femme politique néerlandaise ;
  (1968-), footballeur néerlandais ;

Divers 
 , astéroïde de la ceinture principale nommé d'après l'astronome.
Patronyme néerlandais